Der Metall-Büffel (Xinchou ()) ist das 38. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des achten Himmelsstammes (, Element Metall und Yīn) mit dem zweiten Erdzweig (), symbolisiert durch den Büffel (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das vorletzte Metall-Büffel-Jahr begann 1961 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 15. Februar 1961 bis 4. Februar 1962. Das letzte Metall-Büffel-Jahr begann am 12. Februar 2021 und endete am 31. Januar 2022.

Metall-Büffel-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Metall-Büffels 辛丑 xīnchǒu das 38. Jahr (am Beginn des Jahres: Metall-Ratte 庚子 gēngzǐ 37).

38